Poème symphonique (Ligeti) - compositie door György Ligeti
 Poème Symphonique (Goorhuis) - compositie van Rob Goorhuis

 Léonore, poème symphonique - compositie van Henri Duparc

Zie ook
 Symfonisch gedicht voor een beschrijving van deze muzieksoort